Ženská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2021 probíhala v první polovině května 2021. Do singlové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace se probojovalo deset tenistek. Obhájkyní titulu byla rumunská světová trojka Simona Halepová, která vzdala zápas druhého kola proti Němce Angelique Kerberové.

Zápas prvního kola mezi Španělkou Sarou Sorribesovou Tormovou a Italkou startující na divokou kartu, Camilou Giorgiovou, ve kterém španělská tenistka zvítězila po výsledku 7–6(7–4), 6–7(7–9) a 7–5, přestože ve třetí sadě prohrávala již 0–4, se stal časem 3 hodiny a 51 minut nejdelším zápasem v dosavadním průběhu sezóny a šestým nejdelším od začátku open éry. Jubilejní 1000. zápas v hlavní soutěži na okruhu WTA ve své kariéře odehrála 39letá světová osmička Serena Williamsová, když nestačila ve druhém kole na Argentinku Nadiu Podoroskou.

Vítězkou se stala patnáctná nasazená Polka Iga Świąteková, jež ve finále za 46 minut deklasovala turnajovou devítku Karolínu Plíškovou po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–0, když jí povolila v celém průběhu utkání jen třináct výměn a prvním setu dokonce jen čtyři. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo její třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Díky bodovému zisku si zajistila v následném pondělním vydání žebříčku WTA premiérový posun do první světové desítky, kterou uzavírala. V osmifinále se přitom ocitla na hraně vyřazení, když proti další Češce Barboře Krejčíkové musela v průběhu druhé sady odvracet dva mečboly. Po Ósakaové a Bartyové se v roce 2021 stala třetí hráčkou, která získala triumf po hrozbě mečbolu v průběhu soutěže. Na hraně vyřazení se cestou do třetího finále v Římě v řadě ocitla i poražená finalista Plíšková, která ve čtvrtfinále čelila třem mečbolům Lotyšky Jeļeny Ostapenkové. 

Devatenáctiletá Świąteková se stala prvním šampionem Rome Masters, který v přímém boji o titul neztratil žádný game. Ve finále WTA Tour se tento výkon naposledy předtím podařil Simoně Halepové na BRD Bucharest Open 2016. Na túře WTA Polka rovněž dosáhla premiérové výhry dvěma „kanáry“, čímž překonala svůj nejdominantnější výsledek 6–0 a 6–1 mj. i proti Kristýně Plíškové z Ladies Open Lugano 2019. Podruhé v profesionální kariéře neuhrála Karolína Plíšková ani jeden game. Navázala tím na debakl z 10tisícového turnaje ITF v Latině v roce 2009, kdy jako sedmnáctiletá podlehla ve čtvrtfinále Polce Anně Korzeniakové.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2021